Соревнования по метанию молота у женщин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли 12 и 15 августа 2016 года на Олимпийском стадионе.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Результаты

Квалификация 
Норматив: 72.00 м (Q) или 12 лучших по результату (q).

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года 

Метание молота на Олимпийских играх